Servette Genève steht für folgende Sportclubs:

 BC Servette Genève, Schweizer Basketballverein
 Genève-Servette HC, Schweizer Eishockeyclub
 Servette Football Club Genève 1890, Schweizer Fußballclub, siehe Servette FC

Siehe auch:
 SG Chênois & Servette, Schweizer Handballverein aus Genf